Stanisław Młodzianowski (zm. 1717) – kasztelan lubaczowski
 Stanisław Kostka Młodzianowski – sędzia ziemski ciechanowski, starosta makowski i różański